Austrognatharia är ett släkte av käkmaskar. Austrognatharia ingår i familjen Austrognathiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Austrognatharia